Гео́ргий Гу́сев:
 Гусев, Георгий Алвович (в монашестве Павел; 1914—1988) — епископ Константинопольского Патриархата, предстоятель Финляндской Архиепископии.
 Гусев, Георгий Александрович (род. 1987) — российский виолончелист-виртуоз, композитор, дирижёр, общественный деятель.
 Гусев, Георгий Иванович (1917—1997) — работник машиностроительной отрасли СССР, Герой Социалистического Труда.